Mpongwe se poate referi la:

Mpongwe, un grup etnic din Gabon

Mpongwe, oraș din provincia Copperbelt din Zambia